Флаг муниципального образования город Лангепа́с Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 ноября 1997 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 211.

Флаг города Лангепаса является символом единства и взаимодействия граждан, населяющих территорию города Лангепаса.

Описание флага 
«Флаг города Лангепас представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище лазоревого цвета, окаймлённое снизу зелёной полосой через узкую белую полоску. Отношение высоты полотнища (по древку) к общей длине флага 1:2 отношение ширины зелёной полосы к лазоревой 1:3; отношение ширины белой полоски к ширине зелёной 1:3. В левом верхнем углу лазоревого поля изображена жёлтая (золотая) белка, занимающая половину ширины лазоревого поля флага и пятую часть его длины, с отступлением от древка также на пятую часть длины лазоревого поля».

Допускается воспроизведение флага в виде вымпела.

Символика флага 
Флаг разработан на основе герба города Лангепаса.

Примечания